Азиатский () — село в Урупском районе Карачаево-Черкесской республики Российской Федерации. Входит в состав Курджиновского сельского поселения.

География 
Расположено у впадения небольшой речки, а также балок Беден и Мощеная в реку Большую Лабу.

Уличная сеть 
ул. Акширская, ул. Верхняя, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Титова.

История 
Село возникло в 1934 году как приисковый посёлок золотоискателей объединения «Севкавзолото».

В годы Великой отечественной войны прииск был разграблен, а многие жители были расстреляны. Вблизи посёлка фашистами были расстреляна группа испанских детей, которых работники детского дома пытались эвакуировать от наступающих гитлеровских войск.

Население

Инфраструктура 
Посёлок обслуживается отделением почты 369273, находящее в центре поселения — селе Курджиново.

Вблизи поселка построен завод по добыче и переработке щебня.

Транспорт 
Стоит на автодороге «Псемён ‐ Пхия» (идентификационный номер 91 ОП МЗ 91 Н‐070).

Примечания 

Населённые пункты Урупского района